Denumirea de Dobrici se poate referi la următoarele localități:
 Dobrici, reședința regiunii cu același nume;
 Dobrici, sat în regiunea Haskovo;
 Dobrici, sat în regiunea Iambol.